Кратер Планк () — огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого физика-теоретика, основоположника квантовой физики Макса Планка (1858—1947) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Планк располагается на западном краю бассейна Южный полюс — Эйткен. Ближайшими соседями кратера являются кратер Фехнер, перекрывающий западную оконечность кратера; кратер Пикельнер на северо-западе; кратер Хаген на севере; кратер Цераский на севере-северо-востоке; кратер Пуанкаре на востоке; кратер Кейо на востоке-юго-востоке; кратер Гротриан на юге-юго-западе и кратер Ван Вейк на юго-западе. Юго-восточную часть чаши кратера Планк перекрывает кратер Прандтль. По касательной вдоль западной части вала кратера Планк пролегает долина Планка. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 321 км, глубина — около 2,8 км.

Планк относится к бассейнам с кольцевым хребтом внутри (). Этот хребет сохранился лишь фрагментарно; его диаметр вдвое меньше диаметра кратера (160 км). Подобно другим крупным кратерам, Планк создаёт небольшую гравитационную аномалию (аномалия Бугера положительна в центре кратера и отрицательна по краям; разница составляет 167±52 мГал).

За длительное время своего существования кратер Планк значительно разрушен, вал превратился в кольцо отдельных пиков и хребтов и трудно различим на фоне окружающей местности. Дно чаши кратера пересеченное, отдельные области в северо-восточной и северо-западной части чаши затоплены и выровнены темной базальтовой лавой. В северной части чаши расположена группа сателлитных кратеров — Планк A, B, Z, Y, W. Сателлитный кратер Планк Y затоплен лавой, над поверхностью выступает лишь узкая вершина вала, чаша сателлитного кратера Планк Z также затоплена лавой и имеет борозды. Чаша сателлитного кратера Планк B занята почти концентричным кратером меньшего размера и обильно покрыта сетью борозд. Южная часть чаши кратера имеет отдельные ровные области.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Планк B относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Планк Z относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны